Кубок Азии 1996 — футбольный турнир среди азиатских сборных. Это 11-й по счету Кубок Азии. Финальный турнир проходил в Объединённых Арабских Эмиратах с 4 декабря по 21 декабря 1996 года.

Отборочный турнир 

Обладатели путёвок
  получили путёвку автоматически, как хозяева чемпионата.
  получила путёвку автоматически, как действующий чемпион.
 
 
 
  Ирак

Финальный турнир

Стадионы

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Отбор лучших 

  Ирак и  получили путёвки в четвертьфиналы.

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Призы 
Лучший игрок
  Ходадад Азизи

Лучший бомбардир
  Али Даеи — 8 голов

Лучший вратарь
  Мохамед ад-Деайя

Приз честной игры
 

Символическая сборная

Ссылки 
 Статистика Кубка Азии 1996 на RSSSF

Кубки Азии по футболу
Футбол в Азии в 1996 году
Декабрь 1996 года
Международные соревнования по футболу в ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 1996 году